

Patronymes 
 Arturo Toscanini, (1867-1957), chef d'orchestre italien
 Wanda Toscanini Horowitz, (1907-1998), fille du précédent
 Yésica Toscanini, (1986- ), mannequin argentine

Cinéma 
 Toscanini, film italien réalisé par Franco Zeffirelli en 1988

Homonymie de patronyme